Tóth Andrea (1959) műugró (Hegedűs Zoltánné)  
Tóth Andrea (1980) válogatott vízilabdázó, a sportsajtóban „Tóth I. Andrea”
Tóth Andrea (1981) válogatott vízilabdázó kapus, a sportsajtóban „Tóth II. Andrea”
Tóth Andrea röplabdázó
Tóth Andrea (művésznevén Tóth Andi; 1999) énekes, a magyarországi X-Faktor ötödik szériájának győztese